Острова Фанди () — это группа канадских островов в заливе Фанди вдоль юго-западного побережья Нью-Брансуика, Канада, в провинциальном графстве Шарлотта.

В этой группе более 25 островов, включая несколько приходов, включая Западные острова. Некоторые из более крупных островов заселены круглый год, в то время как некоторые из более мелких островов могут иметь сезонных жителей. Крупнейшим из островов является Гранд-Манан, а вторым и третьим по величине островами являются острова Кампобелло и Оленьи острова соответственно. Остров Олень разделяет свою береговую линию не только с заливом Фанди, но и с заливом Пассамакодди на севере. Меньшие острова существуют вдоль каждого из более крупных островов, а также в заливе Пассамакуодди и вдоль материковой части Нью-Брансуика. Некоторые из этих островов включают в себя остров Уайт-Хед (расположенный у юго-восточного побережья Гранд-Манана), остров Макс и остров Пенделтон (оба расположены между островом Дир и материковой территорией Нью-Брансуик), остров Министра и остров больницы (расположенный в заливе Пассамакуоди).

Архипелаги Канады